— в русском языке — специфический жанр японской поэзии: стихи, написанные японцами на китайском языке (в японском языке означает любую китайскую поэзию), обычно в четыре или восемь строк. Буквальное значение названия — «стихи Хань». Наибольшую популярность канси имел с начала периода Хэйан и до реставрации Мэйдзи. В Японии канси назывались также просто , от ; собственно японская поэзия же носила традиционное название .

Канси составлялись не только поэтами, но и любителями; и теми, и теми — без особого внимания к грамматике китайского языка, произношению и рифме. При этом, в отличие от вака, литературная традиция канси многократно прерывалась, вероятно, под внешним влиянием китайской поэзии.

История 

Изучение традиции канси началось очень поздно: первой аналитической работой об этом жанре является книга   XVII века.

К царствованию императора Тэндзи составление стихов на китайском было одним из обыденных занятий. Первым сборником канси является антология «Кайфусо», один из самых ранних литературных памятников Японии. Стихи в Кайфусо написаны в 672—751 годах, причём их создание приурочено к определённым событиям и выполняло этикетную функцию. Составитель неизвестен, это может быть , , принц Сиракабэ или . В течение XI века было составлено три императорских поэтических сборника канси:  (814 год),  (818 год) и  (827 год). Канси ценились выше собственно японских стихов вака, однако исследователи, включая , считают канси художественно более слабыми по сравнению с вака, беднее по содержанию. Два из возможных объяснений низкого качества канси — сложность написания стихов на иностранном языке, а также слабость образца (то есть, китайской поэзии конца первого тысячелетия до н. э.).

Ранние примеры канси очень близки китайской поэзии периода Сражающихся царств и наполнены китайскими клише. На этот жанр повлияли Ши цзин, поэты периода Шести династий и династии Тан, в частности, Бо Цзюйи. Поэты периода Хэйан, работавшие в этом жанре, учили китайский язык во время учёбы в Китае (как Кукай), или самостоятельно (как Сугавара-но Митидзанэ). Император Сага сам писал канси и даже приказал составить три антологии этого жанра («Рёунсю», «Бунка сюрэйсю» и «Кэйкокусю»). Составлялись и сборники, в которые входили одновременно вака и канси, например, .

В конце периода Камакура буддийские монастыри стали основными центрами изучения китайской культуры, и, соответственно, большинство среди авторов канси того времени стали составлять монахи и учёные, жившие при монастырях. Выдающиеся авторы этого периода — Кокан Сирэн, Сэссон Юбай и . После установления контроля над властью сёгунатом Токугава в XVII веке составление канси, растерявшее популярность в предшествующие годы, испытало самый сильный подъём в истории, зачастую именуемый золотым веком японской литературы на китайском языке.

Сочинения на китайском языке считались мужским занятием, и, хотя известно несколько поэтесс, писавших канси, в частности, ,  и , «несоответствие» этого занятия их полу часто упоминается как в стихах, так и в восприятии окружающих.

После Реставрации Мэйдзи канси испытали последний подъём; государство спонсировало их печать, что привело к увеличению количества националистической риторики в жанре. С 1890 по 1911 год развитие данного жанра получило кульминацию: новые темы помогли канси пережить золотой век. Крупные авторы того времени, к примеру, Нацумэ Сосэки, Мори Огай и Масаока Сики сочиняли стихи в этом жанре. Генерал Ноги Марэсукэ и самурай Сайго Такамори были известными авторами канси. В период Мэйдзи работали  — ,  и . Канси в этот период использовались также для переводов стихов с других языков: первые переводы стихов А. С. Пушкина (офицера флота Такэо Хиросэ), написаны именно в этом жанре.

 вместе с другими реформаторами периода Мэйдзи выступал против копирования китайских образцов, заявляя, что «стихи эпохи Мэйдзи должны быть стихами эпохи Мэйдзи, а не древних времён», а также что «японские стихи должны быть японскими, а не китайскими». После 1911 года в Японии стали популярны другие поэтические жанры, и в XXI веке составление канси остаётся уделом учёных-китаистов и групп энтузиастов.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поэзия Японии